est la formule brute de plusieurs isomères.

 phycourobiline, numéro CAS 
 urobiline, numéro CAS